Die Scottish Football League Division One wurde 1950/51 zum 51. Mal ausgetragen. Es war zudem die 54. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 9. September 1950 und endete am 8. Mai 1951. In der Saison 1950/51 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte Hibernian Edinburgh. Der FC Clyde und FC Falkirk stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 22 Treffern Lawrie Reilly von Hibernian Edinburgh.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1950/51 bei statto.com
 Scottish Division One 1950/51 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1950/51
1950 51